Велебит је насеље у општини Кањижа, у Севернобанатском округу, у Србији. Према попису из 2011. има 277 становника (према попису из 2002. било је 366 становника). Насеље се формирало после Првог светског рата за потребе колонизованог становништва.

Овде се налази Бела хумка, а у самом насељу откривена је значајна археолошка некропола из бронзаног доба.

Демографија 
У насељу Велебит живи 301 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 47,0 година (45,7 код мушкараца и 48,2 код жена). У насељу има 157 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,33.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Кањижи
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији